Sikura ist der Familienname folgender Personen:
 Dylan Sikura (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Tyler Sikura (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler